Schleiss oder Schleiß ist der Familienname folgender Personen:

 Josef von Schleiß (1848–1914), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Stephan Schleiss (* 1972), Schweizer Politiker der SVP

Angehörige der Familie Schleiss von Löwenfeld:

Schleiss Keramik ist der Firmenname verschiedener Fabriken und Werkstätten der Keramikherstellung in Gmunden